Arthur Harris (1892- 1984), mariscal de la RAF
 Arthur Harris (jugador de polo) (1890 - 1968), jugador de polo estatunidenc
 Arthur Harris (motociclista) (1930), pilot de motociclisme britànic